Distrikt Leoncio Prado bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Leoncio Prado (Huaura), Distrikt in der Provinz Huaura (Region Lima)
 Distrikt Leoncio Prado (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)